Ово је списак савезних држава САД по броју становника (који укључује и насељене територије које немају статус савезне државе), подаци су од 1. априла 2010, када је завршен последњи попис становништва. У девет држава са највише становника живи нешто више од половине укупног становништва Сједињених Америчких Држава. У 25 држава са најмање становника живи мање од једне шестине укупне популације.

Методологија 
Попис становништва у Сједињеним Америчким Државама евидентира већину особа које бораве на територији САД, укључујући америчке држављане, особе са трајним боравком, и дугорочне посетиоце. Цивилни и војни службеници у иностранству пописују се у њиховим матичним државама.

Додељивање електора 
На основу резултата пописа становништва који се врши сваких 10 година, свака држава добија пропорционални део посланичких места у Представничком дому који укупно има 435 места, иако је свакој држави загарантовано бар једно место без обзира на број становника. Ова додела се врши пропорционално, након поређења популације сваке државе и укупне популације не рачунајући Дистрикт Колумбија, Порторико, и остале територије. Електорски колегијум је тело које, сваке 4 године, бира председника и потпредседника. Свака држава има онолико електора колико износи збир њених места у Представничком дому и Сенату Сједињених Америчких Држава. Доношењем XXIII амандмана на Устав САД, Дистрикт Колумбија је такође добио три електора, односно добио је онолико електора колико би добио да је држава, али не више од државе која има најмање електора. Електорски колегијум тако броји 538 чланова (100 сенатора + 435 посланика + 3 члана из Дистрикта Колумбија). Првих 11 држава по броју становника имају већину у електорском колегијуму тако да могу саме изабрати председника.

Државе и територије 

— занемарљиво
  има мање од 300 становника, који су углавном везани за активности Ваздухопловства Сједињених Америчких Држава, и нико од њих се не сматра сталним насељеником. Све друге територије под суверенитетом САД су ненасељене.

Референце

Извори 
 
 "2010 Apportionment Population", U.S. Census Bureau.
 
 
 Statistical Abstract of the United States, 1995, U.S. Census Bureau, Section 29: Outlying Areas, Table No. 1347. Land Area and Population Characteristics,

Демографија САД